Le patronyme Lahbib (لحبيب) est un patronyme arabe. Il existe aussi un prénom éponyme.

Patronyme 

Simone Lahbib (1965-), actrice de télévision écossaise.
Hadja Lahbib (1970-), réalisatrice, journaliste et présentatrice belge de la RTBF.
Tahya Lahbib (1973-), militante féministe et journaliste mauritanienne.

Prénom 
Exemple de personnes portant ce prénom :
Lahbib Ayoub (1951-), cofondateur du Front Polisario.
...

Patronyme arabe